Конвой №2012 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у червні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ. 

До складу конвою увійшли судна Гошу-Мару та Кагу-Мару, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-33. 

1 червня 1943-го судна вийшли із Рабаулу та попрямували на північ. Хоча в цей період комунікації архіпелагу Бісмарка ще не атакувала авіація, проте на них традиційно діяли підводні човни. Втім, конвой №2012 зміг пройти без інцидентів та 4 червня прибув на Трук.

Примітки 

2012

2012